Вырвей — название рек:

Россия 
 Вырвей (приток Уры) — река в Архангельской области.
 Вырвей (приток Пюлы) — река.
 Вырвей (приток Суры) — река.
 Вырвей (приток Сямженьги) — река.
 Вырвей (приток Нюхчи) — река.